

Toponyme 

 Tanabe, ville japonaise de la préfecture de Wakayama.
 Tanabe, station du métro d'Osaka.

Patronyme 

Chikara Tanabe (né en 1975), lutteur japonais
David Tanabe (né en 1980), joueur américain de hockey sur glace
Gō Tanabe (né en 1975), mangaka japonais
Hajime Tanabe (1885-1962), philosophe japonais
Kensuke Tanabe (né en 1963), créateur de jeu vidéo japonais
Kiyoshi Tanabe (né en 1940), judoka japonais
Miku Tanabe (née en 1992), chanteuse japonaise
Nanami Tanabe (née en 1999), chanteuse japonaise
Seiichi Tanabe (né en 1969), acteur japonais
Sotan Tanabe (né en 1990), footballeur japonais
Takao Tanabe (né en 1926), peintre canadien
Tomoji Tanabe (1895-2009), supercentenaire japonais
Tōru Tanabe (né en 1961), acteur japonais
Yellow Tanabe (née en 19??), mangaka japonaise
Yōko Tanabe (née en 1966), judokate japonaise